Râul Cârligu se poate referi la:

 Râul Cârligu, Straja
 Râul Cârligu, Zlata

Vezi și 
 Râul Cârligele (dezambiguizare)

 Cârlig (dezambiguizare)

 Râul Cârlig, Șorogari
 Râul Cârligate
 Râul Cârligați
 Râul Cârligătura

Toponime românești